Litchfield Park steht für:

 Litchfield Park (Arizona), Ort im Maricopa County, Arizona, Vereinigte Staaten
 Litchfield-Nationalpark, Nationalpark im Northern Territory, Australien